Смешанная сборная Ирландии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Ирландию на международных соревнованиях по кёрлингу, объединяет игроков из Республики Ирландия и Северной Ирландии. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Ирландии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Ирландии по кёрлингу
 Женская сборная Ирландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Ирландии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Ирландия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Ирландии

Ирландия
Кёрлинг в Ирландии
Кёрлинг